Boetti ima više značenja:
 Boetti, Cuneo
 Boetti, Savona
 Boetti, Torino